Маймага () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Маймагинского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, у озера Хамырый, на левом берегу реки Лена.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 40 км..
 Климат
Средняя температура января -42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год .

История 
Во время переписи 2002 года входил в  Хатырыкский наслег.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Маймагинский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли   70 % от общей численности населения в 152 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Клуб, начальная общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.
мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство.

Транспорт  
Автомобильный  транспорт.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена